Rajd Argentyny 1984 (4. Marlboro Rally of Argentina YPF) – 4 Rajd Argentyny, rozgrywany w Argentynie w dniach 27 lipca-1 sierpnia. Była to ósma ma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1984. Rajd został rozegrany na szutrze.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 8 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Argentyna
1984
Argentyna w XX wieku